A temporada 2010-11 foi o 11º ano do UniCEUB/BRB/Brasília como equipe profissional de basquetebol. O time adulto disputou o Novo Basquete Brasil (NBB), a Liga Sul-Americana de Basquete, a Liga das Américas  e o Torneio Interligas.

Conquistas

Continentais 

★ Liga Sulamericana de Basquete

  Nacionais 

★ Campeão do Novo Basquete Brasil (NBB) Equipe Titular 

 Contratações 

Pré-Temporada

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Amistosos 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

 Novo Basquete Brasil (NBB3) 

★ Campeão{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase - Primeiro Turno 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase - Segundo Turno 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Quartas-de-final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Semi-final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

 Liga Sul-Americana de Basquete 

★ Campeão'''

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Segunda Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Semi-final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Liga das Américas 

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Segunda Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Torneio Interligas 

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Ver também 
   Brasília / Instituto Viver Basquetebol

Ligações externas 
 Página Oficial na Liga Nacional de Basquete
 Vídeos de Competições Nacionais e Internacionais na Rede Globo e Sportv

Instituto Viver Basquetebol
Temporadas de clubes de basquetebol